Marciapiede mobile – mezzo di trasporto
Tapis roulant – attrezzo ginnico
Tapis roulant cosmico – dispositivo immaginario